Jonas Svensson (1966) svéd teniszező
Jonas Svensson (1993) norvég labdarúgó